Saint Patrick – parafia na Dominice
 Saint Patrick – parafia na Saint Vincent i Grenadynach
 Saint Patrick – parafia na Grenadzie